Abdelkrim Belamine (né en 1964), peintre contemporain marocain
 Chérif Bellamine (1940-2011), homme d'affaires et personnalité du football tunisien
 Fouad Bellamine (né en 1950), peintre marocain